SG или Sg может означать:
 SG — сокращение от Stargate (Звёздные врата).
 SG — маркировка серии электрогитар компании Gibson.
 SG — сокращённое наименование французской финансовой компании Société Générale.
 SG — сокращённое наименование финансовой пирамиды Stock Generation.
 SG — сокращённое наименование игрового интернет-портала StopGame.ru
 Sg — международное обозначение химического элемента сиборгия (порядковый номер 106), относится к радиоактивным переходным металлам.
 .sg — национальный домен верхнего уровня для Сингапура.
 SG — сокращение имени американской певицы Селены Гомез (Selena Gomez) которую она часто показывает.
 S;G — сокращение от Steins;Gate (Врата;Штейна), японский визуальный роман 2009 года.

См. также